

Кудекса — річка в Удмуртії, права притока Оски
 Кудекса — присілок, Каракулинський район, Удмуртія